Teresina (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Teresina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Teresina (stad)